Stoa oder Støa bezeichnet:
 Stoa, eine philosophische Richtung
 Stoa (Architektur), eine Säulenhalle
 Stoa (Band), eine deutsche Band
 Støa (Ort), ein Ort in Norwegen
 Stoa 169, eine Künstlersäulenhalle im oberbayerischen Polling

Stoa oder Støa ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Støa (1900–1991), norwegischer Skilangläufer
 Ryan Stoa (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler

STOA steht als Abkürzung für:
 der Ausschuss für Science and Technology Options Assessment des Europäischen Parlaments

Siehe auch:

STOA